Frank Jansen (producent) (1944), Nederlands producer en A&R-manager bij EMI en later televisieproducer en -manager bij de KRO
 Frank Jansen (journalist) (1959), Duits journalist en publicist
 Frank Jansen (zwemmer), Nederlands zwemmer
 Frank Jansen (scheidsrechter), Nederlands assistent-scheidsrechter
 het presentatieduo Frank & Rogier (Frank Jansen en Rogier Smit)